Вуцов може да се отнася за:

 Иван Вуцов (р. 1939), български футболист, треньор и ръководител
 Велислав Вуцов (р. 1967), български футболист и треньор